ASB Classic 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series oraz ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2020 z cyklu Auckland Open rozgrywany od 6 do 18 stycznia 2020 roku w Auckland na kortach twardych.

Turnieje

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Nowej Zelandii